A 2007-es MotoGP japán nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik versenye. A versenyt Motegiben rendezték szeptember 23-án.

MotoGP

250 cm³

125 cm³ 

Japan
Motorversenyzés Japánban